

Austria 
 Neubau – dzielnica Wiednia

Niemcy 
 Neubau – dzielnica Aalen
 Neubau – dzielnica Gefrees
 Neubau – dzielnica Landshut

Polska 
 Neubau– zabytkowy kompleks domów szeregowych i wielorodzinnych w Katowicach

Zobacz też 
 Neubauer
 Neubäu
 Neuer Bau